«До свидания, до завтра» () — польский художественный фильм 1960 года, снятый на киностудии KADR режиссёром Янушем Моргенштерном.

Премьера фильма состоялась 25 мая 1960 года. Режиссёрский дебют Януша Моргенштерна.

Сюжет 
Яцек, актёр гданьского студенческого театра «Тик-Так», случайно знакомится с Маргарит, дочкой французского консула, и влюбляется в неё. Девушка приехала в Польшу только на каникулы во время праздников. Яцек знакомит девушку с Гданьском, со своими друзьями-актёрами молодёжного театра. Встречи Маргарит и Яцека полны нежности и романтики, но вскоре молодые люди понимают, что им, людям из разных социальных систем, вряд ли суждено быть вместе…

О фильме 
События фильма отражают период из жизни Збигнева Цибульского — одного из организаторов, режиссёра и актёра известного гданьского студенческого кабаре «Бим-Бом». К простому, романтическому приключению, авторы фильма, пытаясь сохранить неповторимое явление, которым были кабаре Польши во второй половине 1950-х годов, ввели сцены, снятые в настоящих гданьских студенческих клубах. Стремясь передать их настроение, красоту и смысл, и тем самым выразить состояние духа и тоску тогдашней польской интеллигенции. Игра Збигнева Цибульского передаёт все нюансы — то, что скрыто в тени, между строк произнесённых слов, — несогласие с кратковременностью чувств, с миром, в котором нет места для романтизма и мгновенного счастья.

В ролях 
 Збигнев Цибульский — Яцек, актёр гданьского студенческого театра,
 Тереза Тушиньская — Маргарит, дочка французского консула,
 Гражина Мушинская — Иоася,
 Барбара Барановская — девушка из бара,
 Влодзимеж Белицкий — знакомый Яцека, поклонник Маргариты
 Яцек Федорович — Юрек,
 Роман Полански — Ромек,
 Тадеуш Войтых — Зыгмунт,
 Вацлав Ковальский — гость на выставке в Сопоте,
  — эпизод,
 Хелена Соколовская
 Ромуальд Фрейер — актёр театра «Тик-Так»
 Кшиштоф Комеда — пианист в клубе (нет в титрах)
 Владислав Ковальский — парень у выставочного зала (нет в титрах)
 Мечислав Васьковский — тип, продающий гороскопы (нет в титрах)
 Тадеуш Хыла — Тадек
 Адам Павликовский

Награды 
 1961 — Международный кинофестиваль в Мельбурне «Серебряный бумеранг» — Ян Лясковский, оператор
 1961 — Международный кинофестиваль в Страдфорде — Януш Моргенштерн, режиссёр
 2011 — номинация на приз Złote Kaczki в категории «Лучший фильм о любви» — Тереза Тушиньская и Збигнев Цибульский.

Ссылки 
 Do widzenia, do jutra 

Чёрно-белые фильмы Польши
Фильмы-мелодрамы Польши
Фильмы-драмы Польши
Фильмы Польши 1960 года
Фильмы киностудии KADR